Proti všem může být:
 Proti všem (kniha A. Jiráska)
 Proti všem (film Otakara Vávry z roku 1958)
 Proti všem (píseň Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého)